Zenker steht für:
 Zenker (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Zenker-Divertikel, nach Friedrich Albert von Zenker benannter Divertikel der Speiseröhre
 Z 9 Wolfgang Zenker, Zerstörer der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg

Zenker ist der Name folgender

geografischer Objekte:
 Zenker Ridge, Gebirgskamm auf Südgeorgien, Südatlantik

Unternehmen:
 Zenker-Hausbau GmbH & Co., deutscher Fertighaushersteller, heute Bien-Zenker
 Zenker Backformen, Backformenhersteller, heute Aichach, siehe Fackelmann